Kareli kan syfta på följande platser:

Georgien 

 Kareli stad, Inre Kartlien,  
 Kareli (distrikt), Inre Kartlien

Indien 

 Karelī, ort, Madhya Pradesh, Narsimhapur,